Каско има више значења:
 Каско (Мејн)
 Каско (Висконсин)